

Топоніми

Авейраш-де-Байшу — парафія.
 Авейраш-де-Сіма — парафія.
 Авеланш-де-Сіма — парафія.
 Богаш-де-Сіма — парафія.
 Жанейру-де-Сіма — парафія.
 Ешкалуш-де-Сіма — парафія.
 Кортісейру-де-Сіма — парафія.
 Себолайш-де-Сіма — парафія.

Провінція Сіма
 Півострів Сіма
 Сіма (Міє)

Песоналії 
 Сіма — японське прізвище